Savitri (ohne Berücksichtigung der Vokallänge) bezeichnet:

in der indischen Mythologie:
 Savitri (Gottheit), den oft mit Surya identifizierten indischen Sonnengott
 die bedeutendste vedische Hymne, die an den Sonnengott Savitri gerichtet ist, siehe Gayatri (Mantra)
 Beiname von Satarupa, dem Weib Brahmas, hier als Verkörperung der Hymne bzw. des Mantras
 Savitri und Satyavan, eine Legende aus dem Mahabharata

Außerdem:
 Savitri (Oper), eine Oper von Gustav Holst
 Savitri (Gedicht), Name eines epischen Gedichts mit 24000 Versen von Aurobindo
 Savitri Devi (1905–1982), französische esoterisch Schriftstellerin und Verehrerin von Adolf Hitler